Puede molinillo referirse a:
La localidad de Molinillo.
El juguete Molinillo.
Algunos utensilios de cocina: 
Molinillo un espumador de madera para el chocolate que se usa en México.
Al aparato empleado para moler el café.
Al molinillo de especias, utensilio para triturar especias.
 El nombre común de la planta Phlomis herba-venti.
El nombre común de la planta Silybum marianum.